Flavio Giovanni Vincomalo, console romano del 453
Flavio Giovanni, console del 456
Flavio Giovanni, console nel 467
Flavio Giovanni, console nel 499
 Flavio Giovanni, meglio noto come Giovanni di Cappadocia, funzionario di Giustiniano I